Милейки — название населённых пунктов:

 Милейки — агрогородок в Ивацевичском районе Брестской области Белоруссии.
 Милейки — деревня в Миорском районе Витебской области Белоруссии.
 Милейки — часть города Корюковка, бывшее село в Корюковском районе Черниговской области Украины.